Чемпионат Португалии по футболу 1967—1968 является 34-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 16-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 524 гола (в среднем 2,88 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1967/1968
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1967 году
Спорт в Португалии в 1968 году